Matã referente a três personagens bíblicos:

Matã sacerdote de Baal referenciado em II Reis 11:18 e II Reis 23:17. Morto diante dos altares edificados ao deus que ele adorava.
Matã pai de Sefatias, referenciado em Jeremias 38:1
Matã, filho de Eleázar, e pai de Jacó, na genealogia de Jesus por Mateus

Desambiguação